Il doppio del torneo di tennis Nümbrecht Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dirk Dier e Jens Knippschild che hanno battuto in finale Andreas Tattermusch e Andreas Weber 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Nebojša Đorđević /  Marc Rosset (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (semifinali)

 Massimo Ardinghi /  Stefano Pescosolido (primo turno)
 Petr Kovačka /  Pavel Kudrnáč (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nümbrecht Challenger 1999